Osoby o tym nazwisku:
 Sebastian Franciszek Charczewski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Władysław Charczewski – polski dworzanin, poseł na Sejm